Peter Meijer (politicus)
Peter Meijer (beeldend kunstenaar)